Понта́нкс-ле-Форж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Бордо, 65 км на північний захід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 633 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1520,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Понтанкс-ле-Форж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Понтанкс-ле-Форж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди